Кен Андре Олімб (* 1989) — норвезький хокеїст, крайній нападник клубу ДХЛ «Дюссельдорф ЕГ». Гравець збірної команди Норвегії.
 Матіс Олімб (* 1986) — норвезький хокеїст, центральний нападник. Виступає за «Йокеріт» (Гельсінкі) в Лійзі.